Ibicellor (Ibicella) är ett släkte av martyniaväxter. Ibicellor ingår i familjen martyniaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martyniaväxter